

Urodzili się 
 Kato Starszy Cenzor